Григо́рий Влади́мирович Волобу́ев (род. , Белгород-Днестровский) — российский кларнетист, солист Мариинского театра.

Биография 
Ученик Павла Суханова, в его классе окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории (1970), Ленинградскую консерваторию (1975) и аспирантуру Ленинградской консерватории (1983).

В 1973—1978 — солист Ленинградского оркестра старинной и современной музыки.

В 1978—1996 солист оркестра Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр). В 1996—2000 годах жил в Греции, где работал в камерном оркестре «Моцартеум» и преподавал в Афинской консерватории. 

В 1980-1990 преподаватель музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории.

Литература 

 

Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты России
Академические музыканты России
Кларнетисты СССР
Академические музыканты СССР
Кларнетисты Греции
Академические музыканты Греции
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Музыканты СПб ГАСО
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели вузов Греции